Policzna (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Zwoleński
 Policzna (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Zwoleński in de gemeente Policzna
 Policzna (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Hajnowski